Giuda di Gerusalemme – 15º vescovo di Gerusalemme (II secolo)
 Ciriaco di Gerusalemme – santo del IV secolo, patrono di Ancona